

Patronyme

 Antonio Ledezma (1955-), homme politique vénézuélien ;
 Richard Ledezma (2000-), footballeur américain (soccer).

Patronyme hispanique